czasownik przechodni i czasownik nieprzechodni (językoznawstwo)
 przechodniość (gramatyka)
 relacja przechodnia (matematyka)